Бркович (, значение — бородатый) — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Бркович, Душан (род. 1989) — сербский футболист, защитник венгерского клуба «Дебрецен».
 Бркович, Миленко — Народный герой Югославии.
 Бркович, Саво — Народный герой Югославии.